Die Weltcupsaison 2008/09 der Nordischen Kombination (offizieller Sponsorenname: DKB FIS World Cup) begann am 29. November 2008 im finnischen Kuusamo und endete am 15. März 2009 in Vikersund. Es sollten planmäßig 26 Weltcup-Wettbewerbe stattfinden, die beiden Wettbewerbe in Liberec mussten aber wegen Schneemangels abgesagt werden. Ein Ersatzwettkampf wurde in Seefeld anstatt des geplanten Teamwettkampfs ausgetragen. Höhepunkt der Saison war die Nordische Skiweltmeisterschaft 2009, bei der vier Wettkämpfe ausgetragen wurden.

Änderungen  
Für die Saison 2008/09 wurden einige Änderungen beschlossen: Statt der verschiedenen Disziplinen, welche häufig zu Verwirrungen führten, sollte es nur noch ein Wettkampf-Format geben. Dieses umfasst einen Sprungdurchgang und anschließend einen Lauf über 10 Kilometer. Bei der Weltmeisterschaft in Liberec stand hingegen auch ein Wettkampf im Massenstart auf dem Programm. Gemäß den Statuten musste daher auch im Weltcup mindestens ein Wettkampf in diesem Format ausgetragen werden. Dieser fand in Val di Fiemme, mit einem Lauf über 10 Kilometer und anschließend zwei Sprungdurchgängen, statt.

Die strategische Verantwortung für die Nordische Kombination übertrug der Internationale Skiverband dem Renndirektor im Bereich Skisprung, Walter Hofer. Ulrich Wehling blieb weiterhin Renndirektor in der Nordischen Kombination, war aber nur noch für die operative Umsetzung zuständig. Ferner wurde der Auf- und Abstieg zwischen A- und B-Weltcup abgeschafft.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Weltcup-Stand

Siehe auch 
 Grand Prix der Nordischen Kombination 2008
 Continental Cup der Nordischen Kombination 2008/09

Weblinks 

Weltcup der Nordischen Kombination
Wintersport-Weltcup 2008/09